Жомини — Жомини (род) — баронский род:

 Жомини, Александр Генрихович (барон, 1814—1888) — русский дипломат.
 Жомини, Генрих (Jomini, барон, 1779—1869) — французский и русский военный писатель, военачальник и государственный деятель швейцарского происхождения.